In der Gattung VII waren alle laufachslosen zweifachgekuppelten Schlepptenderlokomotiven der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen zusammengefasst: 
 H VII: Sächsische VII (Bauart Hartmann)
 Schw VII T: Sächsische VII (Bauart Schwartzkopff)

Siehe auch:
 Sächsische VII T